Южная армия может относиться к одному из следующих воинских подразделений:
 Южная армия — белогвардейское формирование 1918 года;
 Южная армия (Германская империя) — формирование 1915 — 1918 годов;
 Южная армия (Франция) — формирование 1810 — 1813 годов.